Levi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Herbert Walter Levi
 Lorna Rose Levi